Outland – equivalente inglese del termine Terre Esterne, con cui vengono indicati i resti del pianeta Draenor nell'universo di Warcraft

Cinema 
Atmosfera zero (Outland) – film di fantascienza interpretato da Sean Connery

Musica 
Outland – album di Gary Numan del 1991
Outland – album di Pete Namlook e Bill Laswell del 1994